Gartenkapelle steht für
 Gartenkapelle (Aachen) 
 Gartenkapelle (Bad Driburg) 
 Gartenkapelle (Bad Feilnbach) 
 Gartelkapelle (Königheim)
 Gartenkapelle (Löwenstein)
 Gartenkapelle (Offenau)